Die Grenze zwischen Italien und der Schweiz umfasst mehrheitlich Landgrenzen. Im Lago Maggiore und im Luganersee verläuft die Grenze auch durch Gewässer.

Die Staatsgrenze zur Republik Italien ist mit 800,22 Kilometern sowohl die längste Staatsgrenze der Schweizerischen Eidgenossenschaft als auch Italiens; die internationalen Grenzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben eine Gesamtlänge von 1935 Kilometern. Sie verläuft vom Mont Dolent am Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Italien zum Dreiländereck zwischen Italien, Österreich und der Schweiz nördlich des Piz Lad und westlich des Reschenpasses.

Die Gemeinde Campione d’Italia ist eine italienische Exklave im Schweizer Kanton Tessin.

Geschichte 

Die Grenze verlängerte sich 1919 durch den Vertrag von Saint-Germain, mit dem Südtirol zu Italien kam.

Im 20. Jahrhundert gab es zahlreiche kleinere Anpassungen des Grenzverlaufs. Die sich verschiebenden natürlichen Grenzen wurden wiederholt neu vermessen, und für den Bau von Straßen, Kanälen und Stauseen tauschten Italien und die Schweiz mehrmals Gebiet ab.

Die Grenzziehung am Matterhorn wird derzeit wegen der Gletscherschmelze überarbeitet.

Verlauf 

Gemeinden an der Staatsgrenze (Südwest nach Nordost)
Legende: 1=Lago Maggiore

Rechtsakte 

Der Grenzverlauf wurde auch in der jüngeren Geschichte mehrfach geändert. Diesbezüglich wurden verschiedene Abkommen, Notenwechsel, Protokolle und Verträge geschlossen. Vertragspartner waren nicht nur die Republik Italien und die Schweizerische Eidgenossenschaft, sondern auch Entitäten, die in einem dieser Staatsgebilde aufgegangen sind. Wichtige Abkommen zum Grenzverlauf sind:

 Die Grenzen bei Monicello di Finardo und Punta di Polà sind unter anderem im Vertrag von Varese («Reglement und Beschreibung der Grenzen zwischen der schweizerischen Landvogtei Locarno und dem Staate Mailand») vom 22. Juni 1754 geregelt.
 Der Grenzverlauf für den Bereich Costa di Sella zwischen der schweizerischen Gemeinde Muggio und der italienischen Gemeinde San Fedele wurde erstmals im Abkommen («Reglement und Beschreibung der Grenzen des Staates Mailand und der schweizerischen Landvogtei Mendrisio») vom 22. Oktober 1755 festgelegt.
 Abkommen vom 27. August 1863 (BS 11 74. SR)
 Berner Vereinbarung vom 31. Dezember 1873 (BS 11 83, SR 0.132.454.1)
 Protokoll vom 27. August 1874
 Notenwechsel vom 10. Dezember 1936/5. August 1937 über die Festlegung der schweizerisch-italienischen Grenze zwischen Piz Lad und Run Do oder Cima Garibaldi (SR 0.132.454.1 / AS 1969 1308)
 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Italien über die Festlegung der italienisch-schweizerischen Grenze vom 24. Juli 1941.
 Bezüglich des Grenzabschnittes Run Do – Mont Dolent und Cima Garibaldi – Mont Dolent wurden mehrere Abkommen geschlossen, zuletzt das Abkommen von 1941.
 Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik betreffend eine Grenzbereinigung im Val di Lei vom 25. November 1952.

Im Frühjahr 2020 berichtete die Neue Zürcher Zeitung über Differenzen zwischen der Italienischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft bezüglich des Grenzverlaufs, da sich dieser südlich der Gemeinde Zermatt infolge eines Gletscherschwunds um einige Meter verschoben hat.

Pässe 

Alpenpässe zwischen Italien und der Schweiz sind (unvollständig):
entlang des Alpenhauptkamms, von West nach Ost:
 Col Ferret – 
 Grosser St. Bernhard (ital. Colle del Gran San Bernardo, frz. Col du Grand Saint-Bernard) (CH: Martigny, Wallis ↔ I: Aosta, Aostatal, ital. Valle d'Aosta, frz. Vallée d'Aoste) – 

 Antronapass, früher auch Saaserberg oder Saaserfurka, ital. Passo di Saas (CH: Saas-Almagell, Kanton Wallis ↔ I: Antrona Schieranco, Valle Antrona, Provinz Verbano-Cusio-Ossola, Region Piemont) – 
 Griespass (ital. Passo del Gries) (CH: Ulrichen, Obergoms, Kanton Wallis ↔ I: Riale, Formazza, Provinz Verbano-Cusio-Ossola) – 
 Passo San Giacomo (CH: Val Bedretto, Leventina ↔ I: Riale, Formazza) – 
 Bocchetta di Val Maggia (CH: Robièi, Val Bavona, Valle Maggia, Ticino ↔ I: Riale, Formazza) – 
 Tamierpass (CH: San Carlo, Val Bavona, ↔ I: Formazza) – 
 Guriner Furggu (CH: Bosco/Gurin, Val Rovana ↔ I: Premia, Formazza) – 
 Splügenpass (CH: Graubünden ↔ I: Lombardei) – 
 Forcola di Livigno (CH: Graubünden ↔ I: Lombardia) – 
 Umbrailpass (CH: Santa Maria Val Müstair ↔ I: Bormio) – 

südlich des Hauptkamms:
 Alpe di Neggia (CH: Gambarogno TI ↔ I: Maccagno) –

Grenzübergänge  
 Bahnstrecken: siehe Liste der Schweizer Eisenbahngrenzübergänge#Schweiz – Italien und Schweizerische Bundesbahnen#Geschichte

 N2 Chiasso: A2 – A9
 N24 Stabio: A24/H394 – SP3
 N9 Gondo: A9/H9 (Simplonpass) – Strada statale 33 del Sempione
 N21 Bourg St-Bernard: A21/H21 (Grosser-St.-Bernhard-Tunnel) – Strada Statale 27 del Gran San Bernardo/T2

Berge 

(unvollständig)
Viertausender:
 Bellavista/Bernina
 Breithorn
 Castor
 Dent d’Hérens
 Grand Combin
 Liskamm
 Matterhorn
 Monte Rosa
 Pollux

weitere Berge:
 Aiguille des Angroniettes
 Albrunhorn
 Aouille Tseuque
 Bec d'Epicoune
 Bortelhorn
 Cima de Barna
 Cima della Bondasca
 Cima di Jazzi
 Camoscellahorn
 Campione d’Italia
 Corno Campascio
 Corno Gries
 Crast’ Agüzza
 Cima di Cugn
 Furgghorn
 Gobba di Rollin
 Gridone
 Jägerhorn
 Mont Avril
 Mont Brulé
 Mont Dolent
 Monte del Forno
 Monte Clivio
 Monte Lema
 Monte Moro
 Monte Rogoria
 Piz Argient
 Piz Badile
 Theodulhorn

Seen 
 Lago di Lei (ca. 97 % Italien und 3 % Schweiz)
 Lago di Livigno
 Lago Maggiore (80,1 % Italien und 19,9 % Schweiz)
 Luganersee (37 % Italien und 63 % Schweiz)

Siehe auch 
 Schienenverkehr in der Schweiz #Grenzpunkte

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Politische Grenze
Italien Schweiz